Klata ist der Familienname der folgenden Personen:

 Katarzyna Klata (* 1972), polnische Bogenschützin
 Jan Klata (* 1973), polnischer Theaterregisseur